Иван Степанович Мартынушкин (род. 1923, с. Пощупово Рязанская губерния) — участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, командир роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта.

Биография 
Иван Степанович родился 18 января 1924 года (по паспорту 23 декабря 1923 года) в селе Пощупово Рязанской губернии. В 1942 году окончил Хабаровское пулеметно-минометное училище. Направлен на фронт в 1943 году. Служил в 1087-м полку 322-й стрелковой дивизии, командир пулемётного взвода, после пулеметной роты. Имеет два ранения, контузию. Был в числе первых советских воинов, освобождавших концлагерь Освенцим.

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I и II степеней
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 медаль «За победу над Германией»
 медаль Жукова
 другие медали

Примечания

Ссылки 
 «Всё, вы свободны. Ад кончился» Новая газета
 Елена Чинкова, Последний оставшийся в живых освободитель Освенцима: Беда Польши в том, что ею часто руководят гнуснейшие из гнусных!

Родившиеся в Рыбновском районе
Командиры рот в Великой Отечественной войне